lamela (ploča) (tal. lamella < lat. lamella, deminutiv od lamina: ploča), u tehnici općenito, je uska, tanka ploča (od lima, plastike ili drugog).
 lamela (građevinarstvo), u građevinarstvu, je dugačak drveni element dobiven spajanjem niza dasaka, a sastavni je dio lijepljenih lameliranih nosača. Daske, debljine od 10 do 44 milimetara, obično se spajaju jedna za drugom, zupčastim spojem i lijepljenjem, dok se nosači (do 28 centimetara širine i 250 centimetara visine) izrađuju lijepljenjem lamela poslaganih jedna na drugu pod tlakom. Ravni ili zakrivljeni nosači glavni su dijelovi drvenih lameliranih konstrukcija, koje se zbog topla, oku ugodna izgleda u arhitekturi često primjenjuju za natkrivanje većih raspona (sportskih i drugih dvorana, izložbenih prostora i slično).

Izvori